Провес () — коммуна в Италии, располагается в регионе Трентино — Альто-Адидже, в провинции Больцано.

Население составляет 278 человек (2008 г.), плотность населения составляет 16 чел./км². Занимает площадь 18 км². Почтовый индекс — 39040. Телефонный код — 0463.

Покровителем коммуны почитается святитель Николай Мирликийский, чудотворец, празднование 6 декабря.

Демография 
Динамика населения:

Администрация коммуны 
 Официальный сайт: https://web.archive.org/web/20090905035039/http://www.gvcc.net/soci/proves.htm

Ссылки 
 Официальный сайт населённого пункта 
 Национальный институт статистики 
 Национальный институт статистики